E néven ismert hadi események
 Vác ostroma (1597): október végén Szaturdzsi Mohamed csapatai elfoglalják Pálffy Miklóstól, novemberben Miksa főherceg ismét birtokba veszi. 
 Váci csata (1684): a Visegrád bevétele után Budavár ostromára induló Habsburg haderő csatája Musztafa pasa oszmán csapataival (1684. június 27.)    
 Váci csata (1849. április 10.): az 1848–49-es szabadságharc csatája, Götz osztrák császári tábornok és Damjanich honvéd tábornok erői között.
 Váci csata (1849. július 17.): az 1848–49-es szabadságharc csatája, Paszkevics orosz és Görgei magyar fővezér csapatai között.